Juan Mónaco era o atual campeão, mas perdeu para Guillaume Rufin na segunda rodada. Horacio Zeballos conquistou o título, derrotando Rafael Nadal na final por 6–7(2–7), 7–6(8–6), 6–4.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Rafael Nadal (Final)
 Juan Mónaco (Segunda rodada)
 Jérémy Chardy (Semifinais)
 Pablo Andújar (Segunda rodada)

<ol start=5>
 Albert Ramos ''(Quartas de final)
 Paolo Lorenzi ''(Quartas de final)
 Daniel Gimeno-Traver ''(Quartas de final)
 Carlos Berlocq (Semifinais)
</ol>

Chave

Finais

Metade superior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= F Delbonis
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=7<sup>7
| RD1-score03-3=7<sup>7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= G Pella
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6<sup>4
| RD1-score04-3=6<sup>1

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= N Massú
| RD1-score05-1=7<sup>8
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Montañés
| RD1-score06-1=6<sup>6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= J Sousa
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=1
| RD1-seed08=7
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= D Lajović
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= C Garín
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= P Riba
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= T Robredo
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= G Naso
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= P Lorenzi
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1/WC
| RD2-team01= R Nadal
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= F Delbonis
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Montañés
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=7
| RD2-team04=| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= J Chardy
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= C Garín
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=2

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= T Robredo
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= P Lorenzi
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1/WC
| RD3-team01= R Nadal
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=7
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= J Chardy
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= P Lorenzi
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=<small>1/WC
| RD4-team01= R Nadal
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= J Chardy
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

Metade inferior

Qualificatório
Cabeças de chave

  Federico Delbonis (Qualificado)
  João Olavo Souza (Primeira rodada)
  Gastão Elias (Qualificador)
  Paul Capdeville (Primeira rodada)

<li> Dustin Brown (Primeira rodada)
<li> Dušan Lajović (Qualificado)
<li> Diego Schwartzman (Qualificado)
<li> Guido Andreozzi (Qualificador)

Qualificados

  Federico Delbonis
  Diego Schwartzman

<li>  Dušan Lajović
<li>  Gianluca Naso

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S